Ce qui suit est une liste de personnages nommés Yvain (ou une variante de Yvain), mentionnés dans la légende arthurienne. Les œuvres dans lesquelles ils apparaissent sont en italique.

 Yvain li filz au roi Uriien ; Yvain, chevalier de la table ronde (basé sur le personnage d'Owain mab Urien) : Historia Regum Britanniæ  de Geoffroy de Monmouth, Érec et Énide, protagoniste dans  Yvain ou le Chevalier du Lion de Chrétien de Troyes, Lancelot en prose, Tristan et Vulgate Suite Merlin. 
 Yvain le Avoutres, Yvain le Bâtard, chevalier de la Table Ronde : Érec, le cousin de Gauvain, Perceval, Suite Merlin, Lancelot, la Demanda do Santo Graal castillane, Tristan. 
 Yvain li filz al roi Herveu : peut-être le même chevalier que Hervis / Hernil de Rivel dans Lancelot en prose, Vulgate Suite Merlin, Suite Merlin. 
 Yvain comme Blanches Mains : Suite Merlin, Tristan, Lancelot, Palamède de Thomas Malory, continuation Perceval de Wauchier, Demanda. 
 Yvain li Esclains : Lancelot, Suite Merlin. 
 Yvain de Cinel : Lancelot, Suite Merlin, Vulgate Suite Merlin, Demanda. 
 Yvain de Cavaliot : Érec. 
 Yvain de Loenel : Érec.
 Yvain le rois de Lindezie : Le Biaus Desconëuz de Renaud de Beaujeu. 
 Yvain li Biaus : Les Merveilles de Rigomer. 
 Yvain li fiz à la Somière : Rigomer. 
 Yvain la Noirs : Tristan, Palamedes. 
 Di Blonde Ywein : Torec de Jacques van Maerlant. 
 Iwan Penelöi : Lanzelet. 
 Ivam de Canelones d'Alamanha : la Demanda portugaise. 
 Yvan de Nesguses de Baybola : la Demanda castillane. 
 Ivains : le chef des lépreux dans le Tristan de Béroul.

Références

Notes 

Personnage du cycle arthurien
Chevalier de la Table ronde